Uda (car), japaski car (867. – 931.)
 Uda (narod), narod iz skupine Benue-kongoanski narodi
 Uda (jezik)

Zemljopis 
Rumunjska:
 Uda (Argeş, Rumunjska), u županiji Argeş

Rusija:
 Uda (Burjatija), rijeka u Burjatiji
 Uda (pritoka Selenge)
 Uda (Habarovski kraj), rijeka u Habarovskom kraju
 Čuna (Uda), rijeka u Irkutskoj oblasti